Vlachovice est un toponyme qui peut désigner :

Vlachovice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Vlachovice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie